Samice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Samice – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice

Zobacz też 
 samica